A 2006–2007-es UEFA-kupa az európai labdarúgóverseny, az UEFA-kupa 36. szezonja volt. A 2007. május 16-ai döntőben a glasgow-i Hampden Parkban a spanyol Sevilla nyerte a kupát (sorozatban másodszor), miután tizenegyesekkel 3–2-re legyőzte a szintén spanyol RCD Espanyol csapatát. A Sevilla az első csapat a Real Madrid 1985-ös és 1986-os sikere óta, akik két egymás utáni évben győzni tudtak.

Selejtezőkör

Első selejtezőkör 
A mérkőzéseket 2006. július 13-án és július 27-én játszották.

!colspan="5"|Déli régió
|-

|-
!colspan="5"|Közép-keleti régió
|-

|-
!colspan="5"|Északi régió
|-

|}

Második selejtezőkör 
A mérkőzéseket 2006. augusztus 8-án és augusztus 10-én, valamint augusztus 24-én játszották.

!colspan="5"|Déli régió
|-

|-
!colspan="5"|Közép-keleti régió
|-

|-
!colspan="5"|Északi régió
|-

|}

1Az izraeli fegyveres konfliktusok miatt az UEFA megtiltotta az európai mérkőzések rendezését az országban. Így a Hapoel Tel Aviv hazai mérkőzését Tilburgban, Hollandiában, a Beitar Jerusalem mérkőzését Szófiában, Bulgáriában és a Bnei Yehuda Tel Aviv mérkőzését Szencen, Szlovákiában játszották le.

2Ezek a csapatok erre az UEFA-kupa szezonra a Szerbia és Montenegrói Labdarúgó-szövetség tagjaként jutottak be, jelenleg azonban a Szerb labdarúgó-szövetség tagjai, ami a korábbi szövetség hivatalos utódja.

3A Derry City északír csapat, de Írország bajnokságában játszik.

Első kör 
A mérkőzéseket 2006. szeptember 14-én és szeptember 28-án tartották.

|}
4Az izraeli konfliktus miatt az UEFA elrendelte, hogy az izraeli klubok hazai mérkőzéseit nem lehet otthon játszani. Így a Makkabi Haifa hazai mérkőzését szeptember 14-én Nijmegenben, Hollandiában tartották. A Hapoel Tel Aviv szeptember 28-án már otthon játszhatta a mérkőzését Tel Avivban.

5Az UEFA a Trabzonspor szeptember 14-ei hazai mérkőzését zárt kapuk mögé rendelte, miután a második selejtezőkörben a ciprusi APOEL elleni mérkőzésen a hazaiak szurkolói a vendég csapat szurkolói és a negyedik játékvezető felé különféle tárgyakat dobáltak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

A legjobb 16 közé kerülésért 
Az első mérkőzéseket 2007. február 14-én és február 15-én, míg a visszavágókat február 22-én játszották.

|}
h.u. – hosszabbítás után
i.g. – az idegenbeli gólok döntötték el a továbbjutást

1 Február 7-én az olasz kormány úgy döntött, hogy a Parma és a Livorno stadionja nem felel meg a követelményeknek a 2007-es Catania–Palermo bajnoki mérkőzésen történtek után. A Livorno február 14-én, míg a Parma február 22-én játszotta zárt kapuk mögött hazai mérkőzését.

2 Január 19-én az UEFA kizárta a Feyenoord csapatát a kiírásból az AS Nancy elleni mérkőzésen történt szurkolói rendbontás miatt. A Tottenham Hotspur így játszott mérkőzés nélkül jutott tovább.

Nyolcaddöntő 
A nyolcaddöntő első mérkőzéseit 2007. március 8-án, míg a visszavágókat március 14-én és március 15-én játszották.

|}
i.g. – az idegenbeli gólok döntötték el a továbbjutást
h.u. – hosszabbítás után

Negyeddöntő 
A negyeddöntő sorsolását 2007. március 16-án pénteken tartották 13:00 órakor Glasgowban, Skóciában. A mérkőzéseket 2007. április 5-én és április 12-én játszották.

|}

Elődöntő 
Az elődöntőket 2007. április 26-án és május 3-án játszották.

|}

Döntő

Lásd még 
 2006–2007-es UEFA Bajnokok Ligája
 2006-os Intertotó-kupa

Források

További információk 

 UEFA.com – Hivatalos oldal

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa